Józef Burhardt (1863–1938), generał brygady Wojska Polskiego
 Mieczysław Burhardt (1887–lata 60. XX w.), komandor porucznik Marynarki Wojennej
 Stanisław Burhardt-Bukacki (1890–1942), generał dywizji Wojska Polskiego